Кајакаштво је постао званични олимпијски спорт први пут на Летњим олимпијским играма 1936. у Берлину. Други пут то је било на првим Олимпијским играма 1948. после Другог светског рата у Лондону 11. и 12. августа. Такмичио су у 9 дисциплина: 8 мушких (4 кану и 4 кајак) и једне женске (кајак). Ово је први пут да су жене учествовале у овом спорту на олимпијским играма.

Учествовало је 110 учесника (100 мушкараца и 10 жена) из 16 земаља.
Најмлађи учесник била је Клара Фрид-Банфалви из Мађарске са 17 година и 96 дана, а најстарији Ернест Ридел из САД са 47 година и 30 дана.

Земље учеснице 

  7 (6+1)
  9 (8+1)
  7 (6+1)
  Канада 7 (7+0)
  3 (3+0)
  5 (4+1)
  4 (4+0)
  3 (3+0)
  САД 8 (8+0)
  7 (6+1)
  4 (4+1)
  11 (10+1)
  7 (6+1) 
  13 (12+1)
  6 (6+0)
  9 (8+1)

Освајачи медаља

Мушкарци 
Кану

 Кајак

Жене 
Кајак

Биланс медаља 

 Биланс медаља, укупно

Биланс медаља после 2. такмичења на ЛОИ 

 Биланс медаља, укупно

Вишеструки освајачи медаља на ЛОИ 1948. 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

 Кајак

 Кану

Вишеструки освајачи медаља после 2. такмичења на ЛОИ (1936—1948)
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

 Кајак

 Кану

Скољашње везе 
 1948 Summer Olympics official report. pp. 307–16.

Референце 

Спортови на Летњим олимпијским играма 1948.
Кајак и кану на Летњим олимпијским играма